Guillermo Díaz González – cestista ed ex pallavolista portoricano
 Isidro Díaz González – ex calciatore spagnolo
 Joaquín Díaz González – musicista ed etnomusicologo spagnolo
 Óscar Díaz González – calciatore spagnolo